Бубис — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бубис, Евгений Васильевич (род. 1949) — советский футболист, нападающий, полузащитник.
 Бубис, Исаак Маркович (1910—2000) — молдавский советский инженер-архитектор.